Devies kan verwijzen naar:

de verzamelnaam voor
motto,
wapenspreuk,
kenspreuk,
zinspreuk,
lijfspreuk
leus

deviezen: geldswaarden die kunnen worden gebruikt in het internationale betalingsverkeer, waaronder:
valuta, een betaalmiddel in een buitenlandse munteenheid, 
Wissel (bankdocument), in het buitenland betaalbaar gesteld

Noot